Интернационали Феминили ди Палермо 2010 е 23-тото издание на Интернационали Феминили ди Палермо. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Палермо, Италия от 12 до 18 юли.

Поставени тенисистки 
  Флавия Пенета
  Араван Резаи (четвъртфинал)
  Сара Ерани
  Цветана Пиронкова (осминафинал)
  Кая Канепи
  Шуай Пън (отказва се поради контузия в левия глезен)
  Аранча Пара Сантонха (1 кръг)
  Юлия Гьоргес
  Алберта Брианти (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Акгул Аманмурадова /  Йоана Ралука Олару (осминафинал)
  Аранча Пара Сантонха /  Рената Ворачова
  Мария Коритцева /  Даря Кустова (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Интернационали Феминили ди Палермо